Львівська середня загальноосвітня школа №62 ( середня школа №62 Львова) - Львівська середня загальноосвітня школа.

Розташована за адресою : м.Львів, вул. Театральна, 15

Загальна інформація 

За час існування школи з її стін вийшло понад 4000 випускників, які стали вченими, лікарями, конструкторами, бізнесменами.

У педагогічному колективі працюють досвідчені педагоги. Свої знання передають учням 48 вчителів вищої категорії, серед яких 16 вчителів-методистів та 18 старших вчителів, 9 вчителів I-кваліфікаційної категорії.

Школа співпрацює з організацією «Жінки за здоров’я дітей та здорову країну». Тренери цієї організації проводять для учнів школи безкоштовні заняття з корегуючої гімнастики у трьох вікових  групах 3 рази на тиждень.

У школі існує музей «Шевченківський центр» та «Галицька світлиця».

У школі  також є:  три спортивні зали, актовий зал на 250 місць, простора їдальня, медичний кабінет,  2 комп'ютеризованих кабінети з вивчення іноземних мов, 2 кабінети інформатики.

Історія школи 
Історія середньої школи №62 у м.Львові веде свій початок ще з далекого  Х1Х століття. Тоді у 1891 році у приміщенні корпусу, в якому зараз навчаються початкові класи, на кошти міста було відкрито першу народну школу у Львові.  1 вересня 1944 року частину приміщення цього корпусу зайняло педучилище. У другій розмістилася школа, в якій викладання вперше проводилося українською мовою (до цього мовою навчання була польська). Це була базова початкова школа для педучилища. Так тривало до кінця 1947-1948 н.р. Пізніше весь корпус зайняла середня школа №62.

У другому корпусі, який було передано школі у 1986 році, тепер навчаються учні старших класів. З XVII століття тут була Єзуїтська колегія, фундатором якої був гетьман Станіслав Жолкевський. Тут навчався гетьман Богдан Хмельницький та Київський митрополит Петро Могила. Тепер це приміщення є архітектурною памяткою.

Гімн школи

Гімн школи (слова та музика М. Марциняка) 
В місті театрів, храмів, старих левів

Біля Тараса школа височить.

Шістдесят друга посеред музеїв

Освіти пам'ять вікову хранить.

Проспект Свободи школу обіймає,

Іван Підкова стереже її,

Стяг з ратуші проміння посилає

Учнівсько-вчительській шкільній сім'ї.

Навчався гетьман тут Богдан Хмельницький,

Адам Міцкевич красить наш фасад,

У школі діти вчаться українські - їм закладати України сад.

Хай сад цвіте, радіють всі довкола,

Квітує цвітом ніжним, чарівним.

Хвала тобі, шістдесят друга школо!

Діти твої хай квітнуть разом ним.

Випускники про тебе пам'ятають,

шкільний запал в очах у них не згас,

На зустріч, мов на крилах, прилітають,

В шістдесят другу школу, в рідний клас.

Школи Львова